Het WTA-tennistoernooi van Ostrava (officieel Agel Open) van 2022 vond plaats van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober 2022 in de Tsjechische stad Ostrava. Het was de derde editie van het toernooi. Net als de eerdere edities kwam het in de plaats van de geannuleerde toernooien in China, niet alleen vanwege de coronapandemie maar ook als reactie op de situatie van de Chinese WTA-speelster Peng Shuai. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anett Kontaveit was het derde reekshoofd en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij in de tweede ronde moest zij de strijd staken, wegens een onderrug­blessure.

De ongeplaatste thuisspeelster Barbora Krejčíková won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Krejčíková wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Ostrava op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won € 93.823 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Sania Mirza en Zhang Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Desirae Krawczyk en Demi Schuurs, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winna­ressen.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Caty McNally en Alycia Parks won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Alicja Rosolska en Erin Routliffe in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. McNally had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Parks geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Laura Siegemund uit Duitsland, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winna­ressen. Haar landgenote Kimberley Zimmermann en de Hongaarse Anna Bondár verloren hun openings­partij van Flipkens en Siegemund.

Demi Schuurs was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Ostrava 2022
Ostrava